El Kerak kan syfta på följande platser:

Jordanien 

 Qīr Moāv, ort, Ma'an, 
 Karak (guvernement), 

Robotskapade Jordanienförgreningar